Telescoop (optica)
 Liggingsafwijking van een baby in de baarmoeder
 Sterrenkijkers, een familie van straalvinnige vissen